Duck Soup steht für:

 Leichte Beute (Duck Soup), US-amerikanische Kurzfilmkomödie des Regisseurs Fred L. Guiol aus dem Jahr 1927 mit Laurel und Hardy
 Die Marx Brothers im Krieg (Duck Soup), US-amerikanische Filmkomödie des Regisseurs Leo McCarey aus dem Jahr 1933
 Duck Soup (1942) (Duck Soup), US-amerikanische Kurzfilmkomödie des Regisseurs Ben Holmes aus dem Jahr 1942
 Duck Soup (2008) (Duck Soup), australisches Kurzfilmdrama der Regisseurin Kathryn Goldie aus dem Jahr 2008
 Duck Soup to Nuts, US-amerikanischer Zeichentrickkurzfilm des Regisseurs Friz Freleng aus dem Jahr 1944

 Duck Soup Studios, eine US-amerikanische Filmproduktionsfirma